Sonet har flere betydninger:

 Sonet – lyrisk digt.
 Sonet (pladeselskab) – tidligere dansk pladeselskab.